В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
  Яна Новотна (півфінал)

 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Юдіт Візнер (2-ге коло)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Розалін Феербенк (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open